Chikara steht für:

 Chikara Pro Wrestling, US-amerikanische Wrestling-Promotion
 Chikara (Name), japanischer Name
 Chikara (Kiss-Album), Kompilationsalbum der US-amerikanischen Band Kiss
 Chikara (Instrument), indisches Saiteninstrument

Siehe auch:

 Chinkara